Rottebach steht für Fließgewässer
Rottebach (Bockenem)
Rottebach (Deersheimer Aue) Oberlauf der Deersheimer Aue

Siehe auch:
Rothebach
Rottbach
Rottenbach